Mount Darwin, Góra Darwina:

Góry 
 Góra Darwina – góra na Tasmanii
 Monte Darwin – najwyższy szczyt Ziemi Ognistej, w Chile
 Mount Darwin – szczyt w Sierra Nevada w Kalifornii

Inne 
 Mount Darwin – miasto w Zimbabwe

Zobacz też